Martín Müller (San Francisco, Córdoba, 7 de junio de 1985) es un exbaloncestista argentino que se desempeñaba como base.

Trayectoria deportiva

Clubes

Estadísticas

Totales 

 Actualizado hasta el 10 de mayo de 2016.

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha en Basketball.realgm.com
 
 Ficha en basketball.latinbasket.com

Baloncestistas de Argentina
Baloncestistas de la Liga Nacional de Básquet Argentina
Baloncestistas del Club Atlético San Isidro (San Francisco)
Baloncestistas del Club de Regatas San Nicolás
Baloncestistas del Argentino de Junín
Baloncestistas del Libertad de Sunchales
Baloncestistas del Club Atlético Boca Juniors
Baloncestistas del Club Atlético Quilmes Mar del Plata
Baloncestistas del Oberá Tenis Club
Baloncestistas del Club Atlético Sarmiento
Baloncestistas del Club Ferro Carril Oeste
Baloncestistas del Monte Hermoso Basket
Baloncestistas del Club Atlético Unión de Sunchales
Baloncestistas de la provincia de Córdoba (Argentina)
Sanfrancisqueños